ZFR steht für
Zeltfestival Ruhr 
Zeitschrift für Finanzmarktrecht, österreichische Zeitschrift 
Zentralabteilung für Forschungsreaktoren 
zFr steht für
 zFr, Horizontierung eines Watts
ZfR steht für
Zeitschrift für Religionswissenschaft 

Abkürzung